Бунак (также известен как бунаке) — язык народа бунак, проживающего во внутренних районах центральной части острова Тимор, а также в отдельных поселениях на южном побережье острова. Носители языка проживают по обе стороны государственной границы: как в Восточном Тиморе, так и в индонезийской части острова. Число носителей по данным справочника Ethnologue на 1977 год составляет около 100 000 человек, из них 50 000 человек — в Восточном Тиморе и 50 000 человек — в Индонезии.

Бунак относится к трансновогвинейской группе папуасской языковой семьи. Язык довольно сильно отличается от таких родственных языков, как фаталуку и макасаи, что объясняется изолированным положением и сильным влиянием со стороны соседних австронезийских языков.

Числительные:

Письменность 
Язык бунак использует латинский алфавит.

 Сочетания гласных обозначаются следующим образом: aï [a.i], oï [o.i], eï [e.i]

Примечания 

Папуасские языки
Языки Восточного Тимора